Сурубин () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический микрорегион Алту-Капибариби. Население составляет 53 888 человек на 2007 год. Занимает площадь 253 км². Плотность населения — 213 чел./км².

История 
Город основан в 1893 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 162.648.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 3.062 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,641 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропическая полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Bs’h.

Муниципалитеты штата Пернамбуку